Milliman steht für:

 Milliman, eine global tätige Unternehmens- und Strategieberatung im Bereich Finanzdienstleistungen

Milliman ist der Familienname folgender Personen:

 James C. Milliman (1847–1933), US-amerikanischer Politiker
 Linc Milliman (* um 1940), US-amerikanischer Jazzmusiker